Пески (до 1948 года Сиркиянсаари, ) — посёлок в Запорожском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Топоним происходит, предположительно, от имени Сергейко.

Деревня Сиркиянсаари в начале 1948 года по решению исполкома сельсовета получила название Пески. Переименование было закреплено Указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 
В 1500 году на месте современного посёлка находилось несколько селений: деревня Остров — один двор, где жил некто Сергейко Нестеров, деревня Новый Остров (Сааренкюля) — один двор, и другая деревня Сааренкюля — пять дворов. Всего деревня того времени насчитывала семь дворов, плативших налоги. 

По Окладным книгам 1568 года существовало несколько деревень с общим названием Остров, главная из которых называлась Сергуев Остров. 

Во времена крепостного права деревня принадлежала к усадьбе Сумпула — имению графов Девиеров.

До 1939 года деревня Сиркиянсаари входила в состав волости Рауту Выборгской губернии Финляндской республики.

С 1 июля 1941 года по 31 мая 1944 года, финская оккупация.

С января 1945 года, в составе Сиркиянсаарского сельсовета Раутовского района.

С октября 1948 года, в составе Гражданского сельсовета Сосновского района.

С января 1949 года деревня стала учитываться, как посёлок Пески.

С октября 1956 года — в составе Запорожского сельсовета Сосновского района.

С декабря 1960 года — в составе Приозерского района.

С 1 февраля 1963 года — в составе Запорожского сельсовета Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Запорожского сельсовета Приозерского района. 

По данным 1966, 1973 и 1990 годов посёлок Пески входил в состав Запорожского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Пески Запорожской волости проживали 11 человек, в 2002 году — 34 человека (русские — 94 %).

В 2007 году в посёлке Пески Запорожского СП проживали 25 человек, в 2010 году — 4 человека.

География 
Посёлок расположен в юго-восточной части района на автодороге  (Пески — Подгорье).

Расстояние до административного центра поселения — 10 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Васкелово — 16 км.

Посёлок находится на восточном берегу озера Прохладное.

Демография

Садоводства 
Лесные Ямы, Озёрный Кот, Пески-3.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района